I didolodontidi (Didolodontidae) sono una famiglia di mammiferi estinti, probabilmente appartenenti ai meridiungulati. Vissero tra il Paleocene inferiore e l'Oligocene superiore (circa 65 - 24 milioni di anni fa) e i loro resti fossili sono stati ritrovati in Sudamerica.

Descrizione
Questi animali sono noti principalmente per fossili del cranio e della dentatura, ed è quindi difficile ricostruirne l'aspetto. Probabilmente erano di dimensioni medio-piccole, con corpi lunghi e bassi e arti relativamente poco specializzati. Il cranio aveva un muso piuttosto corto, e la dentatura era caratterizzata da premolari superiori distali grandi e robusti, dal terzo premolare superiore di foggia primitiva (non molariforme) e da un quarto premolare quadrato, con protocono e paracono di altezza simile. Il quarto premolare inferiore, invece, era dotato di un talonide cuspidato e di un metaconide distale quasi identico al protoconide. In generale, le caratteristiche della dentatura pongono questi animali in una via di mezzo tra i condilartri nordamericani e i litopterni sudamericani. L'astragalo dei didolodontidi era dotato di una troclea tibiale più convessa e meglio definita rispetto a quella dei condilartri, e non erano presenti creste o margini acuti; era inoltre assente il forame prossimale dell'astragalo.

Classificazione
La famiglia Didolodontidae venne istituita da William Berryman Scott nel 1913, ma fu nel corso del XX secolo che George Gaylord Simpson si occupò della classificazione di questi animali. Secondo Simpson, i didolodontidi erano rappresentanti dei cosiddetti condilartri; tuttavia, numerosi studi indicarono somiglianze con i litopterni (un gruppo di mammiferi sudamericani notevolmente diversificati), e di conseguenza i didolodontidi vennero accostati a questi ultimi, se non addirittura inclusi in essi. 

Attualmente la maggior parte degli studiosi è incline a considerare i didolodontidi come un gruppo monofiletico di ungulati sudamericani poco specializzati, probabilmente ancestrali ai litopterni, e facenti parte del grande gruppo dei meridiungulati, dei quali potrebbero essere stati le forme più basali. Tra i generi più noti si ricordano il genere eponimo Didolodus dell'Eocene inferiore dell'Argentina, Saltaodus, Umayodus, Paulogervaisia, Lamegoia, Ernestokokenia e gli antichi Raulvaccia ed Escribania. L'ultimo didolodonte noto è Salladolodus dell'Oligocene della Bolivia.

Di seguito è rappresentato un cladogramma tratto dal lavoro di Gelfo e Sigé (2011):

Bibliografia
F. Ameghino. 1897. Mammiféres crétacés de l’Argentine (Deuxième contribution à la connaissance de la fauna mammalogique de couches à Pyrotherium) [Cretaceous mammals of Argentina (second contribution to the knowledge of the mammalian fauna of the Pyrotherium Beds)]. Boletin Instituto Geografico Argentino 18(4–9):406-521
G. G. Simpson. 1948. The beginning of the age of mammals in South America. Part I. Bulletin of the American Museum of Natural History 91:1-232
D. E. Savage. 1951. Report on Fossil Vertebrates from the Upper Magdalena Valley, Colombia. Science 114(2955):186-187
M. F. Soria and R. Hoffstetter. 1983. Présence d'un Condylarthre (Salladolodus deuterotheroides gen. et sp. nov.) dans le Déséadien (Oligocène inférieur) de Salla, Bolivie. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris 297:267-270
J. N. Gelfo. 2007. The ‘condylarth’ Raulvaccia peligrensis (Mammalia: Didolodontidae) from the Paleocene of Patagonia, Argentina. Journal of Vertebrate Paleontology 27(3):651-660
J. N. Gelfo, E. Ortiz-Jaureguizar, and G. W. Rougier. 2007. New remains and species of the ‘condylarth’ genus Escribania (Mammalia: Didolodontidae) from the Palaeocene of Patagonia, Argentina. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh 98:127-138
Javier N. Gelfo and Bernard Sigé (2011). "A new didolodontid mammal from the late Paleocene–earliest Eocene of Laguna Umayo, Peru". Acta Palaeontologica Polonica. 56 (4): 665–678. doi:10.4202/app.2010.0067.
E. V. Oliveira and F. J. Goin. 2011. A reassessment of bunodont metatherians from the Paleogene of Itaborai (Brazil): Systematics and the age of the Itaborian SALMA. Revista Brasileira de Paleontologia 14(2):105-136
Chimento, N. R., & Agnolin, F. L. (2020). Phylogenetic tree of Litopterna and Perissodactyla indicates a complex early history of hoofed mammals. Scientific reports, 10(1), 13280. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70287-5

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Didolodontidi
en:Didolodus